When a Man Loves a Woman ist der Titel von
 When a Man Loves a Woman (Lied), Lied von Percey Sledge (1966)
 When a Man Loves a Woman – Eine fast perfekte Liebe, Film von Luis Mandoki (1994)